Andrés Avelino Cáceres, een Peruaans militair (maarschalk)
Mariscal Cáceres (provincie), een provincie van Peru